|-
| 5001 EMP ||  || 19 septembrie 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 5002 Marnix ||  || 20 septembrie 1987 ||  || E. W. Elst
|-
| 5003 Silvanominuto ||  || 15 martie 1988 || La Silla || 
|-
| 5004 Bruch ||  || 8 septembrie 1988 ||  || F. Börngen
|-
| 5005 Kegler || 1988 UB || 16 octombrie 1988 || Kushiro || , 
|-
| 5006 Teller ||  || 5 aprilie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5007 Keay ||  || 20 octombrie 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 5008 Miyazawakenji || 1991 DV || 20 februarie 1991 ||  || 
|-
| 5009 Sethos || 2562 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
|  || 4594 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
|  || 6743 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
|  || 9507 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 5013 Suzhousanzhong ||  || 9 noiembrie 1964 ||  || 
|-
| 5014 Gorchakov || 1974 ST || 19 septembrie 1974 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 5015 Litke || 1975 VP || 1 noiembrie 1975 || Nauchnij || T. M. Smirnova
|-
| 5016 Migirenko ||  || 2 aprilie 1976 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 5017 Tenchi ||  || 18 februarie 1977 ||  || , 
|-
| 5018 Tenmu ||  || 19 februarie 1977 || Kiso || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| 5019 Erfjord ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 5020 Asimov ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 5021 Krylania ||  || 13 noiembrie 1982 ||  || L. G. Karacikina
|-
| 5022 Roccapalumba ||  || 23 aprilie 1984 || La Silla || , V. Zappalà
|-
|  ||  || 11 octombrie 1985 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 5024 Bechmann || 1985 VP || 14 noiembrie 1985 ||  || 
|-
|  ||  || 5 octombrie 1986 || Piwnice || 
|-
|  ||  || 22 august 1987 || Kleť || A. Mrkos
|-
|  ||  || 21 ianuarie 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
|  ||  || 23 ianuarie 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 5029 Ireland ||  || 24 ianuarie 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 5030 Gyldenkerne ||  || 3 noiembrie 1988 ||  || 
|-
| 5031 Švejcar ||  || 16 martie 1990 || Kleť || 
|-
| 5032 Conradhirsh || 1990 OO || 18 iulie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5033 Mistral || 1990 PF || 15 august 1990 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 5034 Joeharrington ||  || 7 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 5035 Swift || 1991 UX || 18 octombrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 5036 Tuttle ||  || 31 octombrie 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 5037 Habing || 6552 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 5038 Overbeek || 1948 KF || 31 mai 1948 ||  || 
|-
| 5039 Rosenkavalier ||  || 11 aprilie 1967 ||  || F. Börngen
|-
| 5040 Rabinowitz || 1972 RF || 15 septembrie 1972 || Palomar || T. Gehrels
|-
|  ||  || 19 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 5042 Colpa || 1974 ME || 20 iunie 1974 ||  || 
|-
| 5043 Zadornov ||  || 19 septembrie 1974 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 5044 Shestaka ||  || 18 august 1977 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 5045 Hoyin ||  || 29 octombrie 1978 ||  || 
|-
| 5046 Carletonmoore || 1981 DQ || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 5047 Zanda ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 5048 Moriarty || 1981 GC || 1 aprilie 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 5049 Sherlock ||  || 2 noiembrie 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 5050 Doctorwatson ||  || 14 septembrie 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 5051 Ralph || 1984 SM || 24 septembrie 1984 ||  || 
|-
| 5052 Nancyruth ||  || 23 octombrie 1984 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 5053 Chladni ||  || 22 martie 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 5054 Keil ||  || 12 ianuarie 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 5055 Opekushin ||  || 13 august 1986 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 5056 Rahua ||  || 9 septembrie 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 5057 ||  || 22 februarie 1987 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 5058 Tarrega || 1987 OM || 28 iulie 1987 ||  || T. Seki
|-
| 5059 Saroma || 1988 AF || 11 ianuarie 1988 ||  || K. Endate, 
|-
| 5060 Yoneta ||  || 24 ianuarie 1988 || Kushiro || , 
|-
| 5061 McIntosh || 1988 DJ || 22 februarie 1988 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 5062 Glennmiller || 1989 CZ || 6 februarie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5063 Monteverdi ||  || 2 februarie 1989 ||  || F. Börngen
|-
| 5064 Tanchozuru || 1990 FS || 16 martie 1990 || Kushiro || , 
|-
| 5065 Johnstone ||  || 24 martie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5066 Garradd || 1990 MA || 22 iunie 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 5067 Occidental || 1990 OX || 19 iulie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5068 Cragg || 1990 TC || 9 octombrie 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 5069 Tokeidai || 1991 QB || 16 august 1991 || JCPM Sapporo || 
|-
| 5070 Arai || 1991 XT || 9 decembrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 5071 Schoenmaker || 3099 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 5072 Hioki ||  || 9 octombrie 1931 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 5073 Junttura || 1943 EN || 3 martie 1943 || Turku || 
|-
| 5074 Goetzoertel ||  || 24 august 1949 ||  || 
|-
| 5075 Goryachev ||  || 13 octombrie 1969 ||  || B. A. Burnașeva
|-
| 5076 Lebedev-Kumach ||  || 26 septembrie 1973 || Nauchnij || L. I. Cernîh
|-
| 5077 Favaloro || 1974 MG || 17 iunie 1974 ||  || 
|-
| 5078 Solovjev-Sedoj || 1974 SW || 19 septembrie 1974 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 5079 Brubeck || 1975 DB || 16 februarie 1975 ||  || 
|-
| 5080 Oja || 1976 EB || 2 martie 1976 ||  || 
|-
| 5081 Sanguin ||  || 18 noiembrie 1976 ||  || 
|-
| 5082 Nihonsyoki ||  || 18 februarie 1977 ||  || , 
|-
| 5083 Irinara || 1977 EV || 13 martie 1977 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 5084 Gnedin ||  || 26 martie 1977 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 5085 Hippocrene || 1977 NN || 14 iulie 1977 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 5086 Demin ||  || 5 septembrie 1978 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 5087 Emelʹyanov ||  || 12 septembrie 1978 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 5088 Tancredi ||  || 22 august 1979 || La Silla || 
|-
| 5089 Nádherná || 1979 SN || 25 septembrie 1979 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 5090 Wyeth || 1980 CG || 9 februarie 1980 ||  || 
|-
| 5091 Isakovskij ||  || 25 septembrie 1981 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 5092 Manara || 1982 FJ || 21 martie 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 5093 Svirelia ||  || 14 octombrie 1982 ||  || L. G. Karacikina
|-
| 5094 Seryozha ||  || 20 octombrie 1982 || Nauchnij || L. G. Karacikina
|-
| 5095 Escalante || 1983 NL || 10 iulie 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 5096 Luzin ||  || 5 septembrie 1983 ||  || L. V. Juravliova
|-
| 5097 Axford ||  || 12 octombrie 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 5098 ||  || 14 februarie 1985 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 5099 ||  || 16 februarie 1985 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 5100 Pasachoff || 1985 GW || 15 aprilie 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-